La Coupe des nations UNCAF 2007 sert à qualifier cinq équipes d'Amérique Centrale pour la Gold Cup 2007

Joué au Salvador du 8 au 18 février 2007.

Premier tour

Groupe 1

Groupe 2

Match pour la  
 

Le Honduras se qualifie pour la Gold Cup 2007

Phase finale 
Tous les demi-finalistes sont qualifiés pour la Gold Cup 2007.

Demi-finales

Match pour la

Finale

Meilleurs buteurs 
4 buts
  Wilmer Velasquez

3 buts
  Eliseo Quintanilla
  Emilio Palacios
  Saúl Martínez
  Rolando Fonseca

Liens externes 

  Eliminatoires de la Gold Cup
  Informations et feuilles de matchs sur RSSSF

2007
Événement sportif international au Salvador
Compétition de football au Salvador
UNCAF
2007 au Salvador